Brig je lahko:
 Brig, tip jadrnice 
 Brig, naselje na hrvaškem